Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Zeleni Brijeg Sisak, te se plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Izvori 

 Glasilo #17/2013 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2012-13
sisačko-moslavačka-3-sisak